Hinrichs:
 Denise Hinrichs
 Hermann Friedrich (Wilhelm) Hinrichs

Efternamn